Lehnerer ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Lehnerer (1955–1995), deutscher Künstler, Theologe und Hochschullehrer
 Z-ROK (bürgerlich Wolfgang Lehnerer; * 1966), Graffiti-„Style-Writer“ aus München